2 miejscowości w Polsce: 
 Rogóźnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Rogóźnia – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Rogóźnia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki